Kanan steht für:
 Kanan (Einheit), altes siamesisches Volumenmaß
 Michael Kanan (* 20. Jh.), US-amerikanischer Jazz-Pianist und Arrangeur

Siehe auch:
 Kanaan (Begriffsklärung)